Lucillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lucillo (ort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Lucillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar